Literes ist der Familienname folgender Personen:

Antonio de Literes (Antonio Literes Carrión; 1673–1747), spanischer Komponist und Cellist
Antonio Literes Montalvo († 1768), spanischer Organist